Fred Karger – attore statunitense
Fred Karger (1916-1979) – musicista statunitense
Fred Karger (1950) – politico statunitense